Braggville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Braggville (Alabama)
 Braggville (Massachusetts)
 Braggville Station (Massachusetts)